Folleville (Eure)
 Folleville (Somme)